Mut zur Liebe ist der Titel folgender Filme:

 Mut zur Liebe (1992) (Originaltitel Getting Up and Going Home), US-amerikanischer Film von Steven Schachter 
 Mut zur Liebe (1996) (Originaltitel Correre contro), italienischer Film von Antonio Tibaldi 
 Mut zur Liebe (2000) (Originaltitel Cupid & Cate), US-amerikanischer Film von Brent Shields

Siehe auch:
 Fiertés – Mut zur Liebe